3 miejscowości w Polsce: 
 Makowice – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. świdnickim, w gminie Świdnica 
 Makowice – wieś w woj. opolskim, w pow. nyskim, w gminie Skoroszyce 
 Makowice – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. gryfickim, w gminie Płoty

Zobacz też 
 Makowiec